Bischöfliches Schloss ist der Name folgender Bauwerke:

 Bischöfliches Schloss (Chur) in Chur (Graubünden, Schweiz)
 Bischöfliches Schloss (Dirmstein) in Dirmstein (Rheinland-Pfalz, Deutschland)
 Bischöfliches Schloss Fürstenau in Fürstenau (Graubünden, Schweiz)

Siehe auch:

 Bischofschloss